Едвіг (), або Едві ( 941—959) — король Англії з Вессекської династії, що правив у 955—959 роках.

Едвіг був старшим сином короля Едмунда I і його першої дружини Елгіви (Elgiva). Він зійшов на престол у віці чотирнадцяти років після смерті свого дядька, короля Едреда. На початку правління вигнав Дунстана, головного радника при дворі його батька і дядька.

Якщо вірити хроніці, це відбулося після сварки з впливовим церковником на святі з нагоди коронації молодого короля. Поки присутні піднімали кубки на його честь, Едвіг покинув бенкет і усамітнився з дівчиною Ельфгівою (Ælfgifu) (пізніше вона стала його дружиною). Ображений відсутністю короля, Дунстан розшукав його і насильно привів назад. Едвіг у відповідь на таку неповагу до королівського титулу звинуватив Дунстана в розтраті державних коштів і відправив абата у вигнання.

Цим вчинком Едвіг озброїв проти себе могутніх прихильників Дунстана. 958 року дворяни Мерсії і Нортумбрії на чолі з Одо, архієпископом Кентерберійським, проголосили королем Едгара, молодшого брата Едвіга. Потім Одо змусив Едвіга розлучитися з дружиною Ельфгівою, після чого відіслав її в Ірландію. 1 жовтня 959 року король помер за нез'ясованих обставин у віці вісімнадцяти років.

Родинне дерево

Примітки

Посилання 
 Англо-саксонська хроніка 920—1014 рр. 
 Edwy of England - English Wikipedia

Королі Англії
Уродженці Англії
Поховані у Вінчестерському соборі
Правителі Європи X століття